Премьер-лига сезона 1998/99 — 7-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Вошёл в историю как уникальный сезон, в котором «Манчестер Юнайтед» выиграл «требл», победив в трёх важнейших турнирах — Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов УЕФА. «Манчестер Юнайтед» выиграл пятый чемпионский титул за семь лет, проиграв в этом сезоне лишь три матча.

«Арсенал», который не смог защитить свой чемпионский титул прошлого сезона, набрал лишь на одно очко меньше «Юнайтед». Судьба чемпионства решилась в последнем туре, в котором «Манчестер Юнайтед» играл с «Тоттенхэм Хотспур». Проигрывая по ходу встречи 0:1, «красные дьяволы» вырвали в этом матче победу со счётом 2:1 и стали чемпионами Англии.

В этом же сезоне «Манчестер Юнайтед» выиграл рекордный десятый Кубок Англии, победив в финальном матче на «Уэмбли» «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0, а также свой второй Кубок европейских чемпионов, победив «Баварию» в финальном матче на «Камп Ноу». Перед началом сезона «Манчестер Юнайтед» потратил 28 млн фунтов на усиление своего состава. В клуб перешли Дуайт Йорк, Яп Стам и Йеспер Блумквист, а некоторые старые игроки покинули команду. Через девять лет, проведённых на «Олд Траффорд», Гари Паллистер вернулся в «Мидлсбро» за 2,5 млн фунтов, а Брайан Макклер перешёл в шотландский «Мотеруэлл» на правах свободного агента. В декабре Макклер вернулся в Премьер-лигу в качестве ассистента Брайана Кидда в «Блэкберн Роверс».

Квалификация в еврокубки 
По завершении сезона 1998/99 три лучших клуба Премьер-лиги получали путёвку в Лигу чемпионов. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» получили путёвки в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, а занявший третье место «Челси» — в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Занявший четвёртое место в чемпионате «Лидс Юнайтед» получил путёвку в Кубок УЕФА. «Вест Хэм Юнайтед» мог квалифицироваться в Кубок УЕФА через Кубок Интертото. Также в Кубок УЕФА попали «Ньюкасл Юнайтед» через участие в финале Кубка Англии, и «Тоттенхэм Хотспур», победивший в Кубке Лиги.

Тренерские изменения 
Ливерпуль пригласил в тренерский штаб бывшего наставника сборной Франции Жерара Улье, который с начала сезона работал ассистентом главного тренера Роя Эванса, но после отставки Эванса в ноябре Улье единолично возглавил команду.

Тоттенхэм Хотспур в сентябре уволил Кристиана Гросса, который не пробыл на своём посту и года. Его заменил Джордж Грэм из Лидс Юнайтед, которого, в свою очередь, заменил в «Лидсе» его бывший ассистент Дэвид О’Лири.

Ньюкасл Юнайтед уволил Кенни Далглиша сразу после начала сезона. Шотландского специалиста на посту главного тренера клуба заменил Рууд Гуллит.

Эвертон назначил главным тренером Уолтера Смита в качестве преемника Ховарда Кенделла.

Блэкберн Роверс в ноябре уволил Роя Ходжсона, когда клуб был внизу турнирной таблицы. Его заменил ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Брайан Кидд. По иронии судьбы, «Блэкберн» обеспечил себе вылет из Премьер-лиги в предпоследней игре чемпионата именно против «Манчестер Юнайтед».

Ноттингем Форест в октябре уволил Дейва Бассета и назначил главным тренером Рона Аткинсона, который был уволен по завершении сезона в связи с вылетом «Фореста» из Премьер-лиги.

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1998/99 на сайте RSSSF.com 
 Результаты всех матчей сезона на сайте Football-Lineups.com 

1998
Премьер-лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999